El Torneig d'Atlanta 2017, oficialment conegut com a BB&T Atlanta Open 2017, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 30a edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 30 de juliol de 2017 a l'Atlantic Station d'Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

El tennista John Isner va guanyar per quarta ocasió a Atlanta (2013, 2014 i 2015), i el segon consecutiu en dues setmanes.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2017
ATP World Tour 2017